«Harrowdown Hill» () — песня фронтмена британской группы Radiohead Тома Йорка с его дебютного сольного студийного альбома The Eraser. Сингл вышел в Великобритании 21 августа 2006 года ограниченным тиражом. Достиг 23-ей строчки британского хит-парада синглов. Так как песня «Black Swan» вышла только на радио, «Harrowdown Hill», задуманная ещё во время записи Hail to the Thief, считается первым официальным сольным синглом Йорка.

Смысл песни 
Холм Хороудаун, расположенный в Лонгворте, Оксфордшир, известен как место, где в 2003 году было обнаружено тело доктора  — британского эксперта в области биологического оружия. Его данные поставили под сомнение факт обладания Саддамом Хуссейном оружием массового поражения — предлог, под которым правительство Великобритании приняло решение участвовать во вторжении в Ирак. Считается, что Келли покончил жизнь самоубийством. Однако, существуют предположения, что он был убит. Смысл песни состоит в указании на эти предположения. Том Йорк лично подтверждал смысл песни во многих интервью.

В 2008 году в честь победы Барака Обамы на выборах в президенты США Йорк обнародовал собственный ремикс на песню, как «маленькое напоминание о тёмных днях [правления] Буша»

Музыкальный видеоклип 

Видеоклип на песню «Harrowdown Hill» вышел 31 июля 2006 года и был показан на британском канале Channel 4. Клип был снят режиссёром  на студии Bent Image Lab. В нём присутствует stop-motion-анимация (орёл в полёте), замедленная съёмка и собственное изобретение студии — технология Smallgantics, при которой небольшими моделями имитируются объекты значительных размеров.

Списки композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 theeraser.net 
 
 
 
 
 Текст песни «Harrowdown Hill» на Megalyrics.ru

Антивоенные песни
Radiohead
Песни, посвящённые памяти умерших людей
Синглы XL Recordings